Fleurac kan syfta på:
 Fleurac, Charente
 Fleurac, Dordogne